«Gran Vía» hace referencia a varios artículos:

Lugares en España
 Gran Via (Valencia), barrio de Valencia perteneciente al distrito del Ensanche.
 Gran Via 2, centro comercial de Hospitalet de Llobregat.
 Gran Via Sud, barrio de Hospitalet de Llobregat perteneciente al Distrito III del Área metropolitana de Barcelona.
 Cine Gran Vía, centro comercial de Madrid.
 Estación de Gran Vía Asima del metro de Palma de Mallorca.
 Estación de Gran Vía del metro de Madrid.

Vías públicas 
 Gran Vía, en Madrid;
 Gran Vía (Salamanca)
 Gran Vía (Zaragoza)
 Gran Vía (Alicante), que rodea el centro de Alicante;
Gran Vía (Vigo)
 Gran Vía de las Cortes Catalanas, en Barcelona;
 Gran Vía de Carlos III, en Barcelona, parte de la Ronda del Mig, autovía que cruza la ciudad por la mitad;
 Gran Vía de Don Diego López de Haro, en Bilbao;
 Gran Vía de Colón, avenida en Granada;
 Gran Vía del Suroeste, en el ensanche de Vallecas de Madrid;
 Gran Vía de Majadahonda 
 Gran Vía Asima, en Palma de Mallorca;
 Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, en Murcia;
 Gran Vía, en San Sebastián;
 Gran Vía de las Germanías, avenida de Valencia;
 Gran Vía del Marqués del Turia, avenida de Valencia;

 Arte 
 La Gran Vía, zarzuela de Federico Chueca y Valverde que toma su nombre del proyecto de construcción de la Gran Vía de Madrid;
 Gran Vía (programa de radio)''', de la Cadena SER;